Домгер — немецкая фамилия.

 Домгер, Валериан Александрович (1851—1885) — российский геолог. 
 Домгер, Людвиг Леопольдович (1894—1984) — переводчик, литературовед, главный редактор журнала «Америка».